Freie Rede ist

 ein Synonym für Meinungsfreiheit
 eine Rede, die frei gehalten und nicht abgelesen wird.